Cleistocactus chotaensis  es una especie de plantas de la familia  Cactaceae, endémica de Perú en (Provincia de Chota: Río Chota), aunque posiblemente extinguida en su hábitat natural.

Descripción 
Cactus de crecimiento postrado que alcanza hasta los 2 m de altura, con tallos grisáceos de  hasta 4,5 cm de diámetro. Tiene de 11 a 13 costillas, de 3 a 8 espinas centrales y de 8 a 12 radiales en cada areola. Las flores tubulares son de color naranja de 5 cm de largo y 2,5 cm de diámetro.

Taxonomía
Cleistocactus chotaensis fue descrita por Frédéric Albert Constantin Weber y publicado en Les Cleistocactus 19. 1904. 
Etimología
Ver: Cleistocactus

chotaensis: epíteto geográfico que alude a su localización en la Provincia de Chota en Perú.
Sinonimia
Cereus chotaensisSeticereus chotaensis
''Loxanthocereus trujilloensis

Referencias

Enlaces externos 
http://cactiguide.com/cactus/?genus=Cleistocactus&species=chotaensis

Chotaensis
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1904
Plantas descritas por F.A.C.Weber